Mistrzostwa Narodów Afryki 2020 są 6. edycją tego turnieju piłkarskiego, które odbywają się w Kamerunie. W odróżnieniu od Pucharu Narodów Afryki w tym turnieju brać udział mogą jedynie zawodnicy występujący w swoich rodzimych rozgrywkach ligowych.

Turniej pierwotnie miał być rozgrywany od 4 do 25 kwietnia 2020 r. Jednak CAF ogłosił 17 marca 2020 r., że turniej został przełożony na późniejszy termin z powodu Pandemii COVID-19. W dniu 30 czerwca CAF ogłosił że, turniej odbędzie się w styczniu i lutym 2021.

Uczestnicy 
W turnieju bierze udział 16 drużyn. Gospodarz oraz 15 reprezentacji wyłonionych w rozgrywanych w roku 2019 kwalifikacjach do turnieju.

Kwalifikacje 

Reprezentacja Tunezji zakwalifikowała się do turnieju, ale wycofała się w styczniu 2020. W dniu 20 stycznia 2020, reprezentacja Libii, która została wyeliminowana przez reprezentacja Tunezji w kwalifikacjach, została zaproszona do wzięcia udziału w turnieju i do 28 stycznia 2020 dostała termin na decyzje czy przyjmuje zaproszenie. Libia postanowiła przyjąć zaproszenie. Reprezentacja Tunezji dostała zakaz występu podczas następnej edycji Mistrzostw Narodów Afryki.

Zakwalifikowane drużyny

Obiekty

Losowanie 

Losowanie grup odbyło się 17 lutego 2020 roku w Jaunde.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

ZWYCIĘZCA MISTRZOSTW NARODÓW AFRYKI 2020

Maroko Drugi tytuł

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Narodów Afryki na stronie CAF

Przypisy 

Rozgrywki międzynarodowe CAF
Piłka nożna
2020 w piłce nożnej
Piłka nożna w Kamerunie